Axel Brahe er navnet på flere personer:

 Axel Pedersen Brahe (død 1487) til Krogholm og Tostrup – dansk godsejer
 Axel Axelsen Brahe (o.1480 – 1551) til Krogholm og Vidskøvle i Skåne – dansk rigsråd
 Axel Ottesen Brahe (1550-1616) til Elved – dansk rigsråd